Frisjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Frisjön (Undenäs socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun,  (8,61 ha)
Frisjön, sjö i Borås kommun och Marks kommun,  (7,08 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn